20. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 2–3 sierpnia 1947 we francuskim mieście Reims. Były to trzecie zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w 1924 i 1933). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1947 w kolarstwie
1947 we Francji
Kolarstwo we Francji